Евгений Сергеевич Малашевич (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Минск».

Клубная карьера

«Минск» 
Воспитанник школы футбольного клуба «Минск». С 2020 года начал выступать за дубль команды в первенстве дублёров. 26 июля 2020 года дебютировал в составе главной команды в матче чемпионата Белоруссии против БАТЭ. Малашевич появился на поле на 86-й минуте матча вместо Алексея Залеского. В компенсированное время заработал предупреждение за срыв контратаки и фол на Станиславе Драгуне. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу борисовской команды.

Аренда в «Волну» (Пинск) 
В апреле 2022 года отправился в аренду в пинскую «Волну». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года в матче против «Макслайна». По началу сеона закрепился в основной команде клубе. В матче Кубка Белоруссии 29 мая 2022 года против «Свислочи» оформил покер. В июне 2022 года покинул клуб.

Аренда в «Гомель» 
В июле 2022 года отправился в аренду в «Гомель» до конца сезона. Дебютировал за клуб 9 июля 2022 года в матче против «Энергетика-БГУ», выйдя на замену на 74 минуте.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Гомель»